Памятники истории и культуры местного значения Павлодарской области — отдельные постройки, здания и сооружения, некрополи, произведения монументального искусства, памятники археологии, включенные в Государственный список памятников истории и культуры местного значения Павлодарской области. Списки памятников истории и культуры местного значения утверждаются исполнительным органом региона по представлению уполномоченного органа по охране и использованию историко-культурного наследия.

В Государственном списке памятников истории и культуры местного значения города в редакции постановления акимата Павлодарской области от 19 мая 2020 года числились 280 наименований, из которых 81 — памятники градостроительства и архитектуры, 199 — памятники археологии.

Аксу

Павлодар

Экибастуз

Актогайский район

Баянаульский район

Железинский район

Иртышский район

Район Теренколь

Майский район

Павлодарский район

Успенский район

Щербактинский район

Примечания 

Архитектура Казахстана
 
Списки зданий и сооружений Казахстана